Jared Taylor peut désigner : 
 Jared Taylor (1951-), un militant politique et essayiste américain ;
 Jared Taylor (1981-), un joueur français de rugby à XIII.